Калликрат может означать:
 Калликрат (середина V века до н. э.) — архитектор, построивший Парфенон и длинные стены в Древних Афинах.
 Калликрат (кратер) — кратер на Меркурии, названный в честь архитектора Калликрата.
 Программа «Калликратис» — закон об административном делении Греции, названный в честь архитектора Калликрата.
 Калликрат (2-я половина V века до н. э.) — предводитель сиракузян во время сицилийской экспедиции афинян (415 год до н. э.).
 Калликрат (IV век н. э.) — приближённый Александра Македонского.
 Калликрат (середина II века до н. э.) — стратег Ахейского союза, глава проримской партии.
 Калликрат (конец III века н. э.) — греческий историк, написавший биографию императора Аврелиана.

См. также 
 Каликратис
 Калликратид